Metal Gear Solid – videogioco del 1998
 Metal Gear Solid – videogioco del 2000
 Metal Gear Solid – romanzo del 2008